SKP kan avse

 Skæppe (flademål)
 Sveriges kommunistiske parti
 Suomen kommunistinen puolue, finsk for Finlands Kommunistiske Parti